Kuka může být:

příjmení osob
 Jozef Kuka (1919–?) – československý politik
 Pavel Kuka (* 1968) – český fotbalista

jiný význam
 Od Kuka do Kuka – slovenský časopis pro děti
 KUKA – německá firma, výrobce průmyslových robotů

Rozcestníky - příjmení